"San Esteban", forma castelhanizada de Santo Estêvão, pode significar:

 San Esteban (Chile), comuna na Região de Valparaíso
 San Esteban (Olancho), cidade hondurenha
 San Esteban (Córdova), município argentino
 Villa San Esteban, município argentino da província de Córdoba
 San Esteban de Gormaz, município espanhol de Castela e Leão
 San Esteban de Litera, município espanhol de Aragão
 San Esteban del Molar, município espanhol de Castela e Leão
 Miño de San Esteban, município espanhol de Castela e Leão
 Pedrajas de San Esteban, município espanhol de Castela e Leão
 San Esteban de Zapardiel, município espanhol de Castela e Leão
 San Esteban del Valle, município espanhol de Castela e Leão
 San Esteban de Nogales, município espanhol de Castela e Leão
 San Esteban de los Patos, município espanhol de Castela e Leão
 San Esteban de la Sierra, município espanhol de Castela e Leão
 San Esteban Catarina, em El Salvador

Desambiguações de topônimos